Donato se poate referi la:

 Donato, Piemont, comună din provincia Biella, Italia.
 David Donato, cântăreț american